Els Medeolariales són un ordre de la classe Leotiomycetes dins el fílum Ascomycota. Aquest ordre és monotípic, conté una sola família Medeolariaceae, la qual al seu torn conté un sol gènere Medeolariaceae que conté l'espècie Medeolaria farlowii, descrita per Thaxter el 1922.

Referències 

Leotiomicets